Universe Sandbox — интерактивная программа, моделирующая гравитационное взаимодействие и физические свойства космических тел, разработанная издательством Giant Army как проприетарное программное обеспечение. Используемые законы физики позволяют реалистично визуализировать воздействие силы тяжести, деформацию, агрегатные состояния веществ на поверхности, эволюцию звёзд и другие астрономические явления. Пользователь имеет возможность контролировать время, параметры пространства, редактировать и добавлять объекты во время симуляции, такие как сгенерированные и настоящие планеты, их спутники, звёзды, чёрные дыры, галактики.

Universe Sandbox работает на Windows (Windows XP и новее), macOS (OS X 10.9 Mavericks и новее), Linux (рекомендован Ubuntu, версии 12.04 и новее). Из платформ виртуальной реальности Universe Sandbox VR поддерживает HTC Vive, SteamVR, Oculus и Windows Mixed Reality. В 2018 году была добавлена поддержка более 20 языков (в том числе русского) с возможностью улучшения перевода пользователями и планируется выпуск версии для мобильных устройств.Также в некоторых школах планируют, использовать эту программу для обучения детей астрономии.

Разработка

Universe Sandbox Legacy 
В 2007 году Дэн Диксон (Dan Dixon), имевший опыт создания симулятора гравитации за 15 лет до этого, начал разработку Universe Sandbox. Первая версия вышла 1 мая 2008 года и выходили последующие обновления. В то время программа значительно отличалась от нынешней, начиная с того, что тела не могли сталкиваться, только соприкасаться и двигаться вместе.

1 мая 2010 года вышло крупное обновление v2.0. С версии v2.1 Universe Sandbox появилась в Steam, а следующее обновление v2.2 в октябре 2012 года стало последним для этой ветви. В то время велась параллельная разработка Universe Sandbox ². Впоследствии оригинальную Universe Sandbox переименовали в Universe Sandbox Legacy, период до v2.0 — в Legacy Phase 1, а после — в Legacy Phase 2. Такое решение было принято во избежание путаницы, ведь с прежней структурой версий Universe Sandbox ² должна была бы быть третей.

Universe Sandbox ² 
Релиз полностью переделанной программы состоялся 27 ноября 2013 года, и до апреля 2017 регулярно выходили Alpha-версии. Последующие версии, начиная с Update 20.0, стали называться обновлениями. По сравнению с Universe Sandbox Legacy, в изначальной Universe Sandbox ² значительно улучшили столкновения и графику, ускорили расчёты и добавили новые возможности (например, звёздную эволюцию).

С версии Alpha 16 Universe Sandbox ² появилась в Steam, а с обновления Update 22 стало возможным использовать внутреннюю площадку Steam Workshop. Поддержка платформ виртуальной реальности HTC Vive и SteamVR началась с версии Alpha 18.3, вышедшей в апреле 2016 года; поддержка платформы Oculus появилась с декабря 2017 года, вместе с версией Update 20.3.1. Поддержка Windows Mixed Reality была добавлена 2 августа 2018 года в версии Update 21.2.

Universe Sandbox 
С конца 2018 и начала 2019 разработчики начали постепенно убирать «²» из своего логотипа. Окончательное объявление было сделано в начале мая 2019, среди причин указывается упрощение произношения, написания и устранения восприятия как завершённого продукта.

Последняя версия, Update 29.1, вышла 27 января 2022 года.

Телевидение 
Universe Sandbox была использована в нескольких симуляциях столкновения галактик в одном из фильмов серии «Космические столкновения». Премьера состоялась 28 января 2009 года на Discovery Channel.

См. также 
 Celestia
 Space Engine
 Stellarium

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Список обновлений, описание изменений 
 Неофициальный сайт на русском языке

Программное обеспечение, разработанное в 2008 году
Астрономическое программное обеспечение